Туту — бог у давньоєгипетській міфології
 Убар-Туту — восьмий додинастичний цар легендарного періоду до Великого потопу
 Осей Кофі Туту І — один із засновників імперії Ашанті

Прізвище 

 Десмонд Туту — південноафриканський активіст і священнослужитель
 Жордін Туту — канадський хокеїст
 Скеллі Аду Туту — ганський футболіст
 Юссеф Туту — данський футболіст